Doris Hart e Frank Sedgman hanno battuto in finale Joyce Fitch e John Bromwich 6-1, 5-7, 12-10.

Teste di serie 

 Nancye Bolton /  Colin Long (semifinali)
 Joyce Fitch /  John Bromwich (finale)

 Doris Hart /  Frank Sedgman (Campioni)
 Nell Hopman /  Harry Hopman (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1949